Буковое — название населённых пунктов.

Украина 
 Буковое — село в Виноградовском районе Закарпатской области.
 Буковое — село в Надворнянском районе Ивано-Франковской области.